Wolfram Alpha
 Рушій знань (Wikimedia)
 Граф знань, поняття у науковій інформатиці і онтології
 Knowledge Graph, база знань, розроблена Google, з метою додавання семантичної інформації до результатів пошуку

Див. також 
 База знань
 
 Семантична мережа